Ел Интерес има више значења:

 Ел Интерес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Интерес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику